Молча́нова — жіноча форма російського прізвища Молчанов.

Відомі представниці 
 Молчанова Катерина Іванівна — фрейліна Катерини II. 
 Молчанова Катерина Ігорівна — українська актриса.

Див. також 
 Прибутковий будинок Молчанової

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ